Dover, angliai település
Doveri-szoros
Doveri fehér sziklák

USA
 Dover (Arkansas)
 Dover (Delaware)
 Dover Air Force Base
 Dover International Speedway
 Dover (Észak-Karolina)
 Dover (Florida
 Dover (Idaho)
 Dover (Illinois)
 Dover (Indiana)
 Dover (Kansas)
 Dover (Kentucky)
 Dover (Maine)
 Dover (Massachusetts)
 Dover (Minnesota)
 Dover (Missouri)
 Dover (New Hampshire)
 Dover (New Jersey)
 Dover (New York)
 Dover (Ohio)
 Dover (Oklahoma)
 Dover (Pennsylvania)
 Dover (Tennessee)
 Dover (Utah)
 Dover (Vermont)
 Dover (Virginia)
 Dover (Buffalo megye, Wisconsin)
 Dover (Price megye, Wisconsin)
 Dover (Racine megye, Wisconsin)
 Dover Township (egyértelműsítő lap)